Halowe Mistrzostwa Holandii w Lekkoatletyce 2011 – halowe zawody lekkoatletyczne, które odbyły się 12 i 13 lutego w hali Omnisport w Apeldoorn.

Rezultaty

Mężczyźni

Kobiety

Bibliografia 
 

2011 w Holandii
2011 w lekkoatletyce
2011